John Egerton (6. książę Sutherland)
 John Egerton (3. hrabia Brigwater)